EHF Liga Mistrzyń 2009/2010 - 50. edycja Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej kobiet. W tym sezonie 32 drużyny walczyły o wejście do fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Ostatecznie w fazie grupowej zagrało 16 drużyn, które zostały podzielone na 4 grupy po 4 zespoły. SPR Lublin zajął 2. miejsce w turnieju kwalifikacyjnym i nie awansował do fazy grupowej. Zwycięzca Ligi Mistrzyń została drużyna Viborg HK, która obroniła tytuł sprzed roku.

Faza grupowa 
 Grupa A:  Viborg HK,  Handball-Club Leipzig - awans do kolejnej rundy
 Grupa B:  HK Krim Mercator,  Hypo Niederösterreich - awans do kolejnej rundy
 Grupa C:  C.S. Oltchim RM Valcea,  Győri ETO KC - awans do kolejnej rundy
 Grupa D:  Larvik HK,  HC Dynamo Wołgograd - awans do kolejnej rundy

II faza

Grupa A

1 Kolejka 
6 lutego 2010

7 lutego 2010

2 Kolejka 
13 lutego 2010

3 Kolejka 
19 lutego 2010

21 lutego 2010

4 Kolejka 
6 marca 2010

7 marca 2010

5 Kolejka 
13 marca 2010

6 Kolejka 
20 marca 2010

20 marca 2010

Tabela

Grupa B

1 Kolejka 
6 lutego 2010

2 Kolejka 
13 lutego 2010

14 lutego 2010

3 Kolejka 
20 lutego 2010

21 lutego 2010

4 Kolejka 
6 marca 2010

5 Kolejka 
13 marca 2010

14 marca 2010

6 Kolejka 
19 marca 2010

20 marca 2010

Tabela

Półfinały

I półfinał

Pierwszy mecz 
10 kwietnia 2010

Rewanż 
17 kwietnia 2010

stan - 53:48 dla Viborg HK

II półfinał

Pierwszy mecz 
11 kwietnia 2010

Rewanż 
18 kwietnia 2010

stan -  49:25 dla C.S. Oltchim RM Valcea

Finał

Pierwszy mecz 
8 maja 2010

Rewanż 
15 maja 2010

stan - 59:51 dla Viborg HK

Najlepsze strzelczynie

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów

Przypisy 

2009 w piłce ręcznej
2010 w piłce ręcznej
Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych
2009 w Europie
2010 w Europie